Guitanga peut désigner :
Guitanga, la commune rurale située dans le département de Bogandé au Burkina Faso.
Guitanga, la commune rurale située dans le département de Mansila au Burkina Faso.

Homonymie de localités